Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 415 dans le monde.

 Route fédérale 415 en Allemagne
 RS-415 au Brésil
 Route 415 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 415 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 415 en France
 Route régionale 415 en Slovénie